Лу́ций Вале́рий Месса́ла () —
 Луций Валерий Мессала Аполлинарий (II—III) — римский консул 214 года; вероятно, сын Луция Валерия Мессалы Тразеи Приска
 Луций Валерий Мессала Волез (I век до н. э. — I век н. э.) — римский консул 5 года
 Луций Валерий Мессала Тразея Приск (156—211) — римский консул 196 года